Ceschina ist der Familienname folgender Personen:

 Gaetano Ceschina (1879–1960), italienischer Unternehmer
 Yoko Nagae Ceschina (1932–2015), japanische Musikmäzenin